Kirchengebäude unter dem Namen Mennonitenkirche gibt oder gab es unter anderem in folgenden Orten:

 Mennonitenkirche Danzig
 Mennonitenkirche Friedrichstadt
 Mennonitengemeinde zu Hamburg und Altona
 Mennonitenkirche Ibersheim in Worms-Ibersheim
 Mennonitenkirche (Kochendorf)
 Mennonitenkirche Königsberg *
 Mennonitenkirche Krefeld
 Mennonitenkirche Leer
 Mennonitenkirche Neuwied
 Mennonitenkirche Norden
 Mennonitenkirche Sembach
 Mennonitenkirche Weierhof in Bolanden-Weierhof

Nicht mehr existierende Gebäude sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

Siehe auch:
 Liste der Kirchen in der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
 Mennonitisches Bethaus in Eichstock